Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 901-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

901-es busz (Budapest)

901-es busz (Győr)

901-es busz (Pécs)megszűnt

901-es busz (Szombathely)megszűnt